Tschischikow ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Michailowitsch Tschischikow (1895–1974), russischer Metallurg und Hochschullehrer
 Rodislaw Matwejewitsch Tschischikow (1929–2010), russischer Radrennfahrer 
 Wiktor Alexandrowitsch Tschischikow (1935–2020), russischer Illustrator und Designer